Vierhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Vierhaus (1850–1917), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Breslau und Kiel
 Friedrich Wilhelm Otto Herrmann Vierhaus (1819–1887), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Kiel und Köln
 Karl-Artur Vierhaus (1906–1989), Bundesrichter am Bundesverwaltungsgericht
 Rudolf Vierhaus (1922–2011), deutscher Historiker

Vierhaus bezeichnet
Vierhaus (Bautyp) im Arbeiterwohnungsbau

Siehe auch:
Vierhausen
Vierhäuschen